Osoby o tym nazwisku:
 Jake Shields – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki

Miejscowości w USA:
 Shields – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Shields – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Shields – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Shields (ang. Shields Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Shields (ang. Shields Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Shields (ang. Shields Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Shields (ang. Shields Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Inne:
 Shields – album grupy Grizzly Bear